Papa Giovanni XI – papa della Chiesa cattolica
Giovanni XI di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta
Giovanni XI di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli